Melquíades Álvarez (1864-1936), homme politique espagnol ;
 Melquíades Álvarez (1988-), nageur espagnol.